

Patronyme 

 Koffi Gueli (1993-), un footballeur togolais.

Prénom 
Gueli est un prénom.

Voir aussi 
 Pont de N'Gueli, un pont routier international franchissant la rivière Logone, entre le Cameroun et le Tchad